Володимир Самсонович Вовкобрун (? — ) — радянський партійний діяч, секретар Київського обласного комітету КП(б)У.

Життєпис 
Член ВКП(б).

Перебував на відповідальній партійній роботі в місті Києві.

На 1940 — 16 травня 1941 року — завідувач організаційно-інструкторського відділу Київського обласного комітету КП(б)У.

16 травня — вересень 1941 року — секретар Київського обласного комітету КП(б)У із кадрів.

Загинув під час битви за Київ восени 1941 року.

Примітки

Джерела 
 Комітет «Бабин яр»

Члени КПРС